Šance může znamenat:
obecně
 poměr pravděpodobností nebo obecněji míra pravděpodobnosti výskytu určité události – příležitost (z francouzského )
 nadějná situace ve sportovním utkání

ve vojenském stavitelství
 opevnění nebo hradby (z německého ) – šance (opevnění); odtud též častý název vrchů a jiných míst se zbytky prehistorických i historických opevnění, mimo jiné:
 Jablunkovské šance – raně novověké pohraniční opevnění v Jablunkovském průsmyku
 Volarské šance – opevnění z třicetileté války u Volar v okrese Prachatice
 Švédské šance – zbytky primitivních valů u obce Cotkytle v okrese Ústí nad Orlicí
 Žižkovy šance – zbytky opevnění u osady Rabouň v okrese Chrudim
 Šance – tvrziště v okrese Rakovník
 Šance (Skřipel) – čtyřúhelníkový valový areál (Viereckschanze) mezi obcemi Skřipel a Osov

vrchy a hory
 Šance (515 m) – vrch východně od Březnice (okres Příbram) se zbytky raně středověkého hradiště Bozeň
Šance (385 m) – vrch na jižním okraji Prahy v MČ Praha 12 se zbytky pozdně pravěkého hradiště (část areálu oppida Závist) a přírodní rezervací Šance

jiné významy
 vodní nádrž Šance – přehrada na řece Ostravici v Moravskoslezských Beskydech
 Šance (rozhledna) severozápadním okraji Jakubčovic, části města Hradec nad Moravicí
 Šance (Vrbovce) – historický a nyní používaný název osady, která byla 25. července 1997 pod názvem U Sabotů převedena z území České republiky do území Slovenské republiky. 
 Šance – doplňková hra loterijní hry Sportka
 Šance (pořad) – zábavný televizní pořad vysílaný v letech 1992 až 2001 Českou televizí

Reference

Externí odkazy